Questo articolo tratta della prima edizione del Kisei, una competizione del Go, svoltasi nel 1977.

Il vincitore fu Hideyuki Fujisawa.

Torneo

Finali

Kisei